Warny ist der Familienname folgender Personen:

 Gigi Warny (* 1958), belgische Bildhauerin
 Heinz Warny (1945–2020), belgischer Journalist und Chefredakteur

Warny steht für:

 Warny (Miłakowo), Ort in der Gmina Miłakowo, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen